Arsenura — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Arsenurinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Arsenura albopicta Jordan, 1922 — Эквадор
 Arsenura archianassa Draudt, 1930 — Эквадор
 Arsenura armida (Cramer, 1779) — от Мексики до Боливии и Эквадор
 Arsenura aspasia (Herrich-Schäffer, 1853)
 Arsenura batesii (Felder & Rogenhofer, 1874) — Эквадор (2 подвида)
 Arsenura ciocolatina Draudt, 1930 — Эквадор
 Arsenura championi (Druce, 1886) — Коста-Рика и Панама
 Arsenura cymonia (Rothschild, 1907) — Эквадор
 Arsenura mossi Jordan, 1922 — Эквадор
 Arsenura pandora (Klug, 1836) — Бразилия
 Arsenura polyodonta Jordan, 1911 — Мексика
 Arsenura ponderosa Rothschild, 1895 — Мексика и Амазонка
 Arsenura rebeli Gschwandner, 1920 — Эквадор
 Arsenura sylla (Cramer, 1779) — Эквадор

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Павлиноглазки
Роды чешуекрылых